GFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grafton (Nuova Galles del Sud) (Australia)